Владыки Астрала — компьютерная игра с использованием магических карт в жанре карточная стратегия, разработанная компанией Apus Software и изданная компанией Alawar Entertainment и 1С в 2004 году только для Windows. 27 ноября 2013 года вышла версия игры для планшетов iPad. Игра происходит в вымышленной вселенной Ревния. Хронологически ей предшествует игра Astral Tournament, а последует Спектромансер. На начало 2014 года продолжается разработка продолжения игры.

Общие сведения 
Английское название — Astral Masters. Главные разработчики имеют никнеймы Estarh и Cooler (Алексей Станкевич и Иван Поляков соответственно).
В игре есть 4 стихии: Огонь, Вода, Воздух и Земля (в порядке расположения в окне редактирования колоды). Каждая из карт принадлежит к одной из 4-х стихий. В основном фэнтези-тематика: эльфы, мерфолки, гигантские жабы, феи, големы и так далее. Размер клиентской части игры около 39 мегабайт.

Ревния 
Мир, в котором происходит действие Astral Tournament, Владык Астрала и Спектромансера.

Во время сюжета игры Astral Tournament Дорлак создал Спектральную призму: артефакт, разлагающий астральную магию на части, дающий полный контроль над ней. Все маги Ревнии объединились против него и победили, в процессе была уничтожена Луна.

Во время сюжета Спектромансера, через тысячу лет мира, главный герой, юный маг, ученик одного из Хранителей (по умолчанию — Ротванг, мастер механики, в версии 1.1 — Акаболи, хранительницы Иллюзии, в версиях до 1.1 — Флоры, Хранительницы Святости) получает приказ от богини Селестии победить всех Хранителей (попавших под пагубное влияние призмы, стремящейся к воссозданию прежнего мирового порядка) и передать Осколки ей. Он оказался Дорлаком, которому был дан шанс исправить содеянное им зло.

Геймплей 
В игре присутствуют 3 режима игры:
 Классическая дуэль. Дуэль с использованием псевдослучайных колод, генерируемых компьютером (предопределено количество карт для каждого уровня).
 Дуэль собранными колодами. Вы перед началом игры можете составить колоду и играть ей. Однако каждая карта имеет свою цену в так называемой «ментальной силе». Вначале вам даётся её немного, но с победами её количество возрастает и вы можете набирать более разнообразные колоды.
 Круглый стол (драфт). Перед началом дуэлей каждому игроку показывается панно с 25 картами. Он должен выбрать одну карту при этом в начале ему даётся 60 секунд, а потом время на выбор начинает уменьшаться, остальные передать по кругу. После того, каждый игрок составляет колоду, которая состоит минимум из 15 карт, максимум из 25. Минимальное число игроков — 4.
Для защиты от затягивания дуэли через 50 ходов после её начала проигрывает начавший игрок.

Можно играть как оффлайн (с компьютером), так и онлайн (с реальными людьми).

Офлайн 
Есть 3 возможности:

Лиги 
Первая возможность — Лиги. Игра в Лигах позволяет постепенно учиться стратегии и тактике игры с компьютером. Вам даётся 600 единиц ментальной силы, на которую вы можете набрать одну или несколько колод карт. Также предоставляются две учебные колоды. Всего три Лиги — начальная, средняя и высшая. В каждой из Лиг вам будет противостоять компьютерный противник с определённой колодой и стилем игры.

Классическая дуэль 
Вторая возможность — классические дуэли (можно выбрать уровень сложности бота).

Выбранные колоды 
Третья возможность — выбранные колоды. Разработчиками предоставлено 9 колод на высотах ментальной силы и возможность создать собственные.

Онлайн 
Тут присутствуют все три вида — классические дуэли, свои колоды, турниры.
 Классические дуэли.
Дуэль с использованием псевдослучайных колод. Пара колод (игрока и противника) создаётся разработчиками игры.
 Свои колоды.
Дуэль с использованием создаваемых вами колод. Можно использовать в одной колоде карты хоть всех стихий одновременно. Если использована в колоде только 1 стихия, суммарная цена карт колоды уменьшается 90 % множителем, и цена колоды становится на 10 % меньше цены суммы карт колоды. Если использованы в колоде 2 стихии, цена колоды остаётся равной цене суммы карт колоды. Если использованы в колоде 3 стихии, суммарная цена карт колоды увеличивается 130 % множителем, и цена колоды становится на 30 % больше цены суммы карт колоды. Если использованы в колоде 4 стихии, суммарная цена карт колоды увеличивается 150 % множителем, и цена колоды становится на 50 % больше цены суммы карт колоды. Цена колоды не может превышать ментальной силы игрока. Создаваемая колода обязана содержать от 30 до 50 карт.
 Турниры.
Есть 3 типа турниров (описаны здесь только отличия, связанные с тем, что это турниры):
 Классические дуэли.
Создавший турнир игрок стартует турнир в любой момент, после того, как наберётся как минимум 4 участника турнира, которые подтвердили своё участие в турнире, находясь в его комнате. После этого начинаются классические дуэли между участниками турнира, по схеме «каждый играет 1 раз с каждым». При выходе какого-либо участника во время турнира одному или нескольким игрокам, в зависимости от начального количества игроков и количества оставшихся игроков, могут попасться те, с кем они уже играли.
 Свои колоды.
Игрок при создании турнира выбирает ментальную силу, на которой будет происходить турнир. Создавший турнир игрок стартует турнир в любой момент, после того, как наберётся как минимум 4 участника турнира, которые подтвердили своё участие в турнире, находясь в его комнате. После этого игрокам даётся время на выбор имеющейся или создание новой колоды на ментальной силе, выбранной создателем турнира. Потом начинаются дуэли между участниками турнира, по схеме «каждый играет 1 раз с каждым».
 Круглый стол

Стихии 
 Огонь — карты Огня ориентированы на нанесения максимального урона существам противника и противнику, непосредственное уничтожение существ, уменьшение астральной силы противника, лишение его карт; среди них много дешёвых, но при этом эффективных существ, которыми можно пользоваться для ускоренного нанесения урона противнику, в том числе в начале боя.
 Вода — карты Воды ориентированы на увеличение астральной силы своего владельца, поиск нужных карт; стихия в чистом виде имеет явный уклон в медленный контроль и доминирование на поле боя (например, мерфолки, гигантская жаба).
 Воздух — карты Воздуха ориентированы на нанесение не блокируемого существами урона непосредственно по оппоненту, усиление разрушающего эффекта заклинаний, получение новых карт, возвращение существ в руку их хозяина, кражу существ противника в руку игрока.
 Земля — карты Земли ориентированы на восстановление жизней как игрока, так и его существ, на нанесение урона по всем противникам одновременно, получение игроком маны; существа этой стихии наиболее разнообразны, значительная их часть имеет возможность вызывать из колоды игрока карты (например, гномы, эльфы). К стихии Земли относятся почти все виды големов (за исключением ледяного голема, являющегося картой Воды).

Отзывы и критика 

Бывший российский журнал Лучшие компьютерные игры оценил игру на орден и дал 74 %. Игре было посвящено одно руководство и прохождение, три тактики игры и советов мастеров.

Примечания

Ссылки 
 

 

 
 

 

 

 

Коллекционные карточные игры
Логические карточные игры
Компьютерные игры 2004 года
Игры для Windows
Компьютерные игры, разработанные Apus Software
Ревния
Карточные стратегии
Компьютерные игры, которые доступны для загрузки с официального сайта игры
Компьютерные игры, разработанные в Белоруссии
Игры для iOS
Эльфы в искусстве
Компьютерные игры, изданные 1С